Бабешко Андрій Олексійович ( 1976) — український історик і статистик футболу. Син Бабешко Олексія Анатолійовича.
 Бабешко Олексій Анатолійович ( 1955) — український історик і статистик футболу.

Див. також 
 Бабенко